Bierlhof ist der Ortsname von

 Bierlhof (Pemfling), Ortsteil der Gemeinde Pemfling, Landkreis Cham, Bayern
 Bierlhof (Trausnitz), Ortsteil der Gemeinde Trausnitz, Landkreis Schwandorf, Bayern